Budriesi – abitanti di Budrio (Cotignola)
Budriesi – abitanti di Budrio